Longhua-Tempel () bezeichnet die folgenden buddhistischen Tempel:

Longhua-Tempel (Xuzhou) 徐州龙华寺
Longhua-Tempel (Shanghai) 上海龙华寺
Longhua-Tempel (Putian) 莆田龙华寺
Longhua-Tempel (Jilin) 吉林龙华寺
Longhua-Tempel (Peking) 北京龙华寺
Longhua-Tempel (Guangxi) 广西龙华寺
Longhua-Tempel (Yao’an) 姚安龙华寺
Longhua-Tempel (Guangdong) 广东龙华寺 

Außerdem bezeichnet es die

Stätte des Longhua-Tempels (Longhuasi yizhi 龙华寺遗址) im Kreis Boxing, Shandong